Гонзалез има више значења:

 Гонзалез, Мини Супер (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Гонзалез, Ултрамаринос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Гонзалез, Гранха (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Гонзалез (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Гонзалез (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Гонзалез (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гонзалез, Патао (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Општина Гонзалез (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гонзалез (Гонзалез, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гонзалез, Километро 93 (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гонзалез (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику